Пло́ща Геро́їв Вели́кої Вітчизня́ної війни́ — назва площ у різних населених пунктах України.

 Площа Героїв Великої Вітчизняної війни — площа в Луганську.

 Площа Героїв Великої Вітчизняної війни — колишня назва Наводницької площі в Києві.

Площі